Die Parlamentswahl in Norwegen 1997 fand am 15. September 1997 statt. Es war die Wahl zum 57. Storting.

Die größten Gewinner der Wahl waren Fremskrittspartiet und Kristelig Folkeparti, die beide ihre Sitzzahl annähernd verdoppeln konnten. Hingegen konnte Senterpartiet ihr Spitzenergebnis nicht halten und fiel auf den Stand von 1989 zurück.

Das Parlament setzte sich erneut aus acht Parteien zusammen. Steinar Bastesen konnte für die Liste Tverrpolitisk Folkevalgte neu in das Storting einziehen. Andererseits verpasste Rød Valgallianse ein Mandat in Oslo um wenige hundert Stimmen.

Wie im Wahlkampf angekündigt trat die Regierung Jagland nach mäßigen Verlusten für die Arbeiterpartei zurück. Ihr folgte die bürgerliche Minderheitsregierung Bondevik I.

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

Norwegen #Parlament
1997
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)